Salvat est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Adolphe Salvat (1811-1876), auteur dramatique français.
 André Salvat (1920-2017), compagnon de la Libération français.
 François-Martin Salvat (1892-1974), peintre et illustrateur français.
 Jean-François Xavier Salvat (1791-1859), homme politique français.
 Josef Salvat (1988-), chanteur australien.
 Joseph Salvat (1899-1972), prêtre catholique et linguiste français.
 Julienne Salvat (1932-2019), femme de lettres française.
 Rémy Salvat (1984-2008), a ravivé le débat sur l'euthanasie en France par son suicide.
 Sebastian Salvat (1967-), joueur de rugby à XV argentin.

Prénom 
 Salvat Ier d'Iharse (15?-1601), évêque français.
 Salvat II d'Iharse (1576?-1648), son neveu et successeur comme évêque de Tarbes.
 Salvat Etchart (1924-1985), écrivain français.
 

Patronyme français